Gregge – mandria di ovini da allevamento
  Gregge – raggruppamento spontaneo di animali
  Il gregge – film del 1979 di Yilmaz Güney

Altri progetti